Пономарёвская — название населённых пунктов в России:

 Пономарёвская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Пономаревская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.

См. также 
 Пономарёвское — деревня в Галичском районе Костромской области.